Ранчо лос Агиларес има више значења:

 Ранчо лос Агиларес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Агиларес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику